Los agrianos (griego Αγριάνες) formaban una tribu tracia que habitaba principalmente al norte del territorio de los medos tracios (no confundir con el pueblo iranio), en la región de Peonia, cerca de las fuentes del río Estrimón. 

Fueron unos magníficos lanzadores de jabalinas, y la infantería ligera de élite del 
ejército de Alejandro Magno bajo el mando del general Átalo. Llevaban a la batalla un haz de 
jabalinas, pero no portaban armadura, y algunos ni siquiera 
escudo. 

Estaban bajo el mando del rey cliente Langaro y eran expertos en terrenos montañosos donde la falange macedonia era inútil. Por tratarse de una infantería ligera destacada, se encontraba en el ala derecha junto a los hipaspistas y la caballería de Compañeros. En la batalla de Gaugamela rondaban los 1000 soldados, y en esa misma batalla consiguieron desbaratar el ataque de los carros falcados del ejército aqueménida mediante una descarga de jabalinas.

Referencias

Véase también 
 Argiráspidas 
 Peltasta
 Tácticas militares de Alejandro Magno
 Ejército macedonio
 Tracios

Tribus tracias
Alejandro Magno
Infantería
Unidades y formaciones militares de la Antigua Grecia
Historia antigua de Bulgaria
Historia antigua de Serbia
Historia antigua de Macedonia del Norte